Centralna divizija je pojem, ki se nanaša na kraje:

Centralna divizija je ena od štirih provincialnih divizij na Fidžiju

Centralna divizija je pojem, ki se nanaša na profesionalni šport:

Centralna divizija (NBA), ena od šestih divizij v NBA
Queensland Rugby League ima eno divizijo z imenom Centralna divizija
Centralna divizija (NHL), ena od šestih divizij v NHL
Glavna bejzbolska liga ima dve centralni diviziji, eno v American League s petimi moštvi in eno v National League s šestimi moštvi
Centralna divizija je ena od štirih divizij v dvoranski ligi ameriškega nogometa Arena Football League